Fodboldturneringen 1896–97 var den ottende sæson af den danske fodboldliga Fodboldturneringen, arrangeret af Dansk Boldspil-Union. Ligaen havde deltagelse af fem hold, der egentlig skulle have spillet en dobbeltturnering alle-mod-alle. Efter vinterpausen annulerede DBU imidlertid resten af kampene, så spillerne i stedet kunne forberede sig intensivt på fodboldkampen mod Hamburg den 18. april 1897, som det udvalgte danske hold vandt med 5-0.

Turneringen blev vundet af Kjøbenhavns Boldklub, som dermed vandt titlen for anden gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Denmark – København A-Raeken and National Playoffs 1889-1927  
 IFFHS – National Championships – 1896/97 season – Danmark  
 Statistik over de københavnske Fodboldturneringer fra 1889/90 til 1909/10 (Københavns Boldspil-Union, 1910).

Noter 

Sæsoner i Fodboldturneringen
Fodbold i 1896